Salyersville, Kentucky
 Salyersville, Texas